Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hicham Arazi che ha battuto in finale Marcelo Filippini 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Ruud (semifinali)
 Marcelo Filippini (finale)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)

 Thomas Johansson (semifinali)
 Frederik Fetterlein (primo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1996